Iglesia de la Sangre o cualquiera de sus variantes (Iglesia de la Sangre Derramada, Iglesia de la Sangre de Cristo, Iglesia de Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, Iglesia de la Preciosa Sangre o Iglesia del Cristo de la Sangre) puede hacer referencia a distintas iglesias en honor a la Sangre Derramada de Cristo .

Iglesias

en Austria 
 Iglesia parroquial de la Santa Sangre, en la ciudad de Graz;

en Bélgica 
 Basílica de la Santa Sangre, en la ciudad de Brujas;

en Chile 
 Iglesia de la Preciosa Sangre, en la ciudad de Santiago;

en España 
 Iglesia de la Sangre, en la ciudad de Jérica, Castellón;
 Iglesia de la Sangre, en la ciudad de Liria, Valencia;
 Iglesia de la Sangre, en la ciudad de Onda, Castellón;
 Iglesia de la Sangre, en la ciudad de Sagunto, Valencia;
 Iglesia de la Sangre, en la ciudad de Sóller, Mallorca;
 Iglesia de la Sangre, en la ciudad de Trujillo, Cáceres;
 Iglesia de la Sangre, en la ciudad de Vilafamés, Castellón;
 Iglesia de la Sangre, en la ciudad de Alcora, Castellón;
 Iglesia de la Purísima Sangre, en la ciudad de Castellón de la Plana, Castellón

en México 
 Iglesia de la Sangre, en Oaxaca;

en Rusia 
 Iglesia de la Sangre Derramada, en la ciudad de San Petersburgo.

Santa sangre (reliquia)